Алмонт има више значења:
 Алмонт (Мичиген)
 Алмонт (Северна Дакота)